FHE est un sigle qui peut désigner : 
 Fédération humaniste européenne, la plus grande fédération d'organisations humanistes d'Europe ;
 Familiy home evening (en français, soirée familiale), dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
 Fully homomorphic encryption (en français, chiffrement totalement homomorphe), en cryptographie.